Брукс Ричардс (; 18.07.1918, Саутгемптон — 13.09.2002, Дорчестер) — британский .

Биография  
Учился в кембриджском колледже Магдалены.

В 1939 году поступил добровольцем в Королевский военно-морской флот Великобритании.

В годы войны также служил в Управлении специальных операций.

В 1972—1974 годах посол Великобритании в Южном Вьетнаме.
В 1974—1978 годах посол Великобритании в Греции.

Рыцарь-командор ордена Святого Михаила и Святого Георгия (1976, кавалер 1963). Орден «За выдающиеся заслуги». Крест «За выдающиеся заслуги» (Великобритания).
Также имел французские награды: орден Почётного легиона и Военный крест ("Cross of War").

С 1941 года был женат на Hazel Williams. Имел сына.

Послы Великобритании во Вьетнаме
Послы Великобритании в Греции
Агенты Управления специальных операций
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Магдалины (Кембридж)